El nombre Danielle ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Tormenta tropical Danielle (1980)
 Tormenta tropical Danielle (1986);
 Tormenta tropical Danielle (1992); 
 Huracán Danielle (1998);
 Huracán Danielle (2004).